Il doppio maschile del Ningbo Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Karan Rastogi e Divij Sharan hanno battuto in finale Jan Hernych e Jürgen Zopp 3–6, 7–6(7–3), [13–11].

Teste di serie

  Aleksandr Kudrjavcev /  Denys Molčanov (semifinali)
  Pierre-Ludovic Duclos /  Riccardo Ghedin (primo turno)

  John Paul Fruttero /  Christopher Rungkat (primo turno)
  Hsieh Cheng-peng /  Yang Tsung-hua (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Ningbo Challenger 2011